Csehország
 Desná, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Desná, település a Svitavyi járásban